Pseudargyrotoza är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Obraztsov 1954. Pseudargyrotoza ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Pseudargyrotoza